Wassil Dimow ist der Name folgender Personen:
 Wassil Dimow (1878–1941), bulgarischer Maler
 Wassil Dimow (Grafiker) (* 1945), österreichischer Grafiker und Maler